„Стампа“ () е един от най-популярните италиански ежедневни вестници и е една от най-влиятелните европейски медии.

История 
Вестникът е основан през 1867 г. в Торино от Витторио Берсицио под името „Газета Пиемонтезе“.

Тираж

Източници 
 Официален уебсайт

Вестници в Италия
Новинарски сайтове в Италия
Култура в Торино